Paul Mentz ist der Name folgender Personen:

* Paul Mentz (Theologe) (1547–1619), deutscher Theologe und Pastor 
 Paul Mentz (Psychologe) (1869–nach 1911), deutscher Psychologe, Philosoph und Hochschullehrer